Сильвио — многозначный термин, чаще всего испанского происхождения. Предположительно, от  — бог лесов, полей и стад. От  — лес.:

Персоналии 
 Сильвио (род. 1994) — бразильский футболист, нападающий.
 Сильвио (Пассерини) (1469—1529) — итальянский кардинал из рода Медичи.
 Сильвио Петтиросси (1887—1916, полное имя Сильвио Петтиросси Перейра) — парагвайский авиатор и пионер авиации.
 Сильвио Сантос (род. 1930, настоящее имя Сеньор Абрабанель) — бразильский телеведущий и предприниматель.
 Святой Сильвио (мученик) — обезглавлен в 302 году.
 Святой Сильвио из Толосы — епископ этого города, который организовал строительство Толоского собора (около 400 года).

Корабли Флота Его Величества 
 HMS Silvio (1918) — шлюп 24-го класса. Спущен на воду в 1918 году. В 1925 году передан в Королевский австралийский военно-морской флот, где получил новое название HMAS Moresby и использовался как гидрографическое судно. С 1940 года применялся для эскортного сопровождения конвоев. Корабль участвовал в обеих мировых войнах и на нём состоялся акт японской капитуляции острова Тимор 11 сентября 1945 года. Продано на металлолом 3 февраля 1947 года.
 HMS Silvio (F-160) — большой десантный корабль британского флота. Первоначально выпущенный в 1943 году в США как Empire Halberd. Передан Британии по ленд-лизу. Переименован в HMS Silvio в 1944 году, вернулся на гражданскую службу в 1946 году в качестве Empire Halberd и был возвращен в ВМС США в 1948 году.

Спортивные объекты и клубы 
 Сильвио Петтиросси (футбольный клуб) — футбольный парагвайский клуб из баррио (пригорода) Асунсьона, Републикано. Имеет опыт выступления на высшем уровне.
 Сильвио Пиола (стадион, Верчелли) — футбольный стадион в итальянском городе Верчелли. Является домашним стадионом ФК «Про Верчелли». Построен в 1932 году.
 Сильвио Пиола (стадион, Новара) — футбольный стадион в итальянском городе Новара.

Авиация 
 Национальный институт гражданской авиации имени Сильвио Петтиросси (Парагвай) — центральное управление гражданской авиации Парагвая. Штаб-квартира в городе Асунсьон. Основан в 1932 году. Имя Сильвио Петтиросси получил в 1980.
 Международный аэропорт имени Сильвио Петтиросси — главный международный аэропорт Парагвая. Расположен в городе Луке.
 Авенида Сильвио Петтиросси — главная дорога, соединяющая города Луке и Асунсьон (аэропорт со столицей).
 Сильвио Петтиросси (авиатранспортная бригада) — воздушная транспортная бригада ВВС Парагвая. Базируется на аэродроме «Aérea Ñu Guazu» (Асунсьон). Имя присвоено в 1972 году.

Другие значения 
 Сильвио (альбом) — альбом 1989 года кубинского автора-исполнителя Сильвио Родригеса Домингеса. Часть триптиха Silvio + Rodríguez + Domínguez с примыкающим к нему диском Descartes.
 Сильвио (лошадь) (1874—1890) — британский жеребец породы чистокровная верховая лошадь, завоевавший в 1877—1886 все важнейшие скачки в Британии и во Франции.
 Сильвио (песня) — композиция 1988 года Боба Дилана из альбома «Down in the Groove». 5 место в чарте Mainstream Rock Tracks
 Сильвио (Пушкин) — главный герой повести А. С. Пушкина «Выстрел».
 Silvio's Pizza — сеть пиццерий франшизы компании Domino’s Pizza в Австралии и США.

См. также 
 Сильвиу
 Сильвий (мифология)
 Сильви (значения)
 Сильвия
 Сильва

Примечания